Afton Township peut désigner plusieurs townships aux États-Unis.

Arkansas 
 Afton Township, du comté de Fulton

Dakota du Nord 
 , du comté de Ward

Dakota du Sud 
 , du comté de Brookings
 , du comté de Sanborn

Illinois 
 Afton Township, du comté de DeKalb

Iowa 
 Afton Township, du comté de Cherokee

Kansas 
 , du comté de Sedgwick

Homonymie de townships